Daniel Gustavsson – calciatore svedese
 Frida Gustavsson – modella svedese
 Henrik Gustavsson – calciatore svedese
 Bengt Gustavsson – calciatore e allenatore di calcio svedese

Pagine correlate 

Gustavson
Gustafsson